Dydnia (plaats), plaats in Polen
 Dydnia (gemeente), gemeente in Polen